Il termine 8th Division può applicarsi a varie unità militari a livello di divisione

Divisioni di fanteria 
 8th Division (Australian Army) – divisione di fanteria dell'Australian Army
 8th Canadian Infantry Division – divisione di fanteria del Canadian Army
 8th Infantry Division (British Army) – divisione di fanteria del British Army
 8th (Lucknow) Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la prima guerra mondiale
 8th Indian Infantry Division – divisionedi fanteria del British Indian Army durante la seconda guerra mondiale
 8th Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army

Divisioni corazzate 
 8th Armoured Division (British Army) – divisione corazzata del British Army
 8th Armored Division (United States Army) – divisione corazzata dell'United States Army
 8th Armoured Division (South African Army) – divisione corazzata del South African Army